Vegilla puede referirse a:

Lugares de España:

 Veguilla: Localidad del municipio de Reocín (Cantabria).
 Veguilla: Localidad del municipio de Soba (Cantabria).